Cassel and Company est à l'origine une maison d'édition londonienne fondée en 1848.

Historique 
Cassell & Co est une maison d'édition londonienne fondée en 1848 par John Cassell (1817-1865).
John Cassell, qui a été tour à tour charpentier, prédicateur, marchand de thé et de café, s'est finalement consacré à l'édition. Sa première publication, le , est un journal hebdomadaire appelé The Standard of Freedom préconisant la liberté religieuse, politique et commerciale. Le The Working Man's Friend est devenu une autre publication populaire. En 1849, Cassell partageait son temps entre ses publications et son épicerie! En 1851, ses affaires se développant, il loue une partie de La Belle Sauvage, une auberge de Londres qui avait été un théâtre aux temps élisabéthains. La Belle Sauvage a été détruite en 1941 au cours d'un bombardement de la Seconde Guerre mondiale.
En , à la faillite de John Cassell, Thomas Dixon Galpin et George William Petter rachètent ses dettes et sa maison d'édition. Entre 1855 et 1858, la société fonctionne sous le nom de Petter et Galpin et leur travail est publié par W. Kent & Co. 
En 1858, John Cassell, insolvable, est un associé mineur de la société Cassell, Petter & Galpin. Avec l'arrivée d'un nouveau partenaire, Robert Turner, en 1878, la maison devient Cassell, Petter, Galpin & Company. Galpin était un chef d'entreprise innovant. George Lock, le fondateur de Ward Lock, une autre maison d'édition, était le cousin germain de Galpin. Petter abandonne en 1883, en désaccord avec la publication de fiction et en 1888, la raison sociale est changée en Cassell & Co, Ltd après la retraite de Galpin et la mort de Petter.
Sir Thomas Wemyss Reid reste le directeur général jusqu'en 1905, année où Arthur Spurgeon reprend la société. Éditant principalement des magazines, avec Spurgeon, l'édition de  livres est relancée. En 1923, l'entreprise est introduite en Bourse et quelques années plus tard les magazines sont vendus à Amalgamated Press après de nombreux conflits sociaux.
En , Cassell & Co est achetée par l'Orion Publishing Group.
En , Cassell rejoint Weidenfeld pour former une nouvelle division sous le nom de Weidenfeld and Nicolson Ltd.
Aujourd'hui, Cassell Illustrated survit comme une filiale de Octopus Publishing Group.

Auteurs publiés 
...
 Robert Louis Stevenson 
...

Notes et références

Sources 

Maison d'édition ayant son siège au Royaume-Uni
Hachette Livre